Мальга:

 Мальга — русское полное прозвищное мужское личное имя.
 Мальга — село в Нижеаскаровском сельсовете Саракташского района Оренбургской области.